Магнус VI Законоисправитељ или Магнус Поправљач закона (Тенсберг, 1. мај 1238. — Берген, 9. мај 1280) био је норвешки краљ (1263—1280) из династије Лепокоси.

Отац му је био претходни норвешки краљ Хокон IV Стари.

Магнус је победио аристократију и учврстио је ту победу кодификацијом обичајног права земље. Краљевски савет се према томе састојао од чиновника које именује краљ, важније ствари решавају се на народним скупштинама — тингима — у четири области на које се делила Норвешка. Сем тога, сазиван је алтинг (општа скупштина) у Бергену. Норвешка је тада коначно постала земља малог слободног земљопоседа .

За време Магнусове владавине, пространо Норвешко царство на северу Европе почело је да се сужава. Исланд је остао под влашћу Норвешке, али је имао сопствену културу и установе. И мада је власт Норвежана над Гренландом била слаба, нико није показивао интересовање за ову пусту земљу. Оркнијска и Шетландска острва су, међутим, прешла у руке шкотских краљева. Магнус је, ипак, још увек владао над Хебридима, острвом Ман  и Фарском острвима .

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 

Династија Лепокоси
Рођени 1238.
Умрли 1280.
Норвешки краљеви
Норвежани